Anders Hasselgård – ex calciatore norvegese, centrocampista
 Jostein Hasselgård – cantante norvegese
 Maria Hasselgård – giornalista e politologa norvegese
 Stan Hasselgård – clarinettista jazz svedese